OP steht für:
 Abteilungsleiter Operation im Flottenkommando 
 Air Panama Internacional, IATA-Code einer ehemaligen staatlichen Fluggesellschaft Panamas
 channel operator im Internet Relay Chat
 Oberhessische Presse, eine Regionalzeitung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, die werktäglich verlegt wird
 Obligatorisches Programm als Bestandteil der schweizerischen Militärdienstpflicht, siehe Schiesswesen ausser Dienst
  (deutsch: Beobachtungspunkt), ein militärischer Außenposten (siehe z. B. Observation Post North)
 Offenbach-Post, eine regionale Tageszeitung, die ihr Verbreitungsgebiet hauptsächlich in der Stadt Offenbach am Main sowie im Landkreis Offenbach findet
 Offener Posten, ein Begriff aus der Buchführung
 Offener Punkt, d. h. bspw. ein Softwarefehler, der noch zu beheben ist, siehe Patch (Software)
 omnes pro, ein oft im verbindungsstudentischen Zusammenhang gebrauchten Ausdruck für ein einstimmiges Ergebnis
 One Piece, eine Manga-Serie und deren Anime-Umsetzung
 , siehe Vorspann (Fernsehserie)
 Operation (Medizin), ein instrumenteller chirurgischer Eingriff am oder im Körper eines Patienten zum Zwecke der Therapie, seltener auch der Diagnostik.
 Operation (Militär), damit werden in militärischem Sinn zeitlich und räumlich zusammenhängende Handlungen von Kräften einer Seite bezeichnet, die auf ein gemeinsames Ziel gerichtet sind
 Operationssaal, ein spezieller Raum in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis, in dem medizinische Operationen durchgeführt werden
 Operationsverstärker, ein integriertes Bauelement in der Elektronik
 Operator, ein funktionsaktiges Konstrukt in Programmiersprachen
 , eine Bedieneinheit zur Maschinensteuerung, siehe Benutzerschnittstelle
 Orange Pekoe, eine Qualitätsstufe von schwarzem Tee
 Ordo fratrum Praedicatorum, Predigerorden, lat. für den Orden der Dominikaner
 , der erste Beitrag in einem Thread (Internet)
 , derjenige, der den ersten (ursprünglichen) Beitrag in einem Thread erstellt hat
 Originalpackung eines Medikaments als Abkürzung auf dem Rezept (Medizin)
 Otto-Pankok-Schule, ein nordrhein-westfälisches Gymnasium in Mülheim an der Ruhr
 , den Tageslichtprojektor
  in der Gaming-Szene, siehe Gamersprache#op
 Pakistan nach dem ICAO-Code
 U-Bahnhof Opernhaus, der 29. U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Op (Nunkolo), indonesisches Dorf im Distrikt Nunkolo in Westtimor

OP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Leverkusen (für Opladen)
 Griechenland: Orestiada
 Niederlande: Sattelauflieger
 Österreich: Bezirk Oberpullendorf
 Polen: kreisfreie Stadt Opole
 Tschechien: Okres Opava, deutsch: Troppau (auslaufend)

O. P. steht für:
 Automobiles O. P., einen französischen Hersteller von Automobilen
 Orden der Prediger, Mitglied der Ordensgemeinschaft der Dominikaner

o.P.
 ohne Portepee, Dienstgradgruppe der Bundeswehr

op. steht für:
 Opus (Werk), die lateinische Bezeichnung für ein Werk, insbesondere eines Komponisten

Siehe auch:

OP